Major Jenő (1871–1945) festő
 Major Jenő (1891–1972) katonatiszt, vezérezredes
 Major Jenő (1918–1963) festő
 Major Jenő (1922–1988) történész
 Major Jenő (1937–2021) gyógyszerész, politikus

Jegyzetek